Yeison Mena Murillo (Quibdó, Colombia; 15 de noviembre de 1993) es un futbolista profesional colombiano, se desempeña en el terreno de juego como defensor y su club actual es el Deportivo Riestra de la Primera Nacional.

Clubes

Referencias 

Nacidos en Quibdó
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Club Deportivo Riestra
Futbolistas del Club Sportivo Estudiantes (San Luis)